Crinipellis — рід грибів родини маразмієві (Marasmiaceae). Назва вперше опублікована 1889 року.

Класифікація 
До роду Crinipellis відносять 161 видів:

Примітки

Джерела 
 Patouillard, N.T. 1889. Fragments mycologiques. Notes sur quelques champignons de la Martinique. Journal de Botanique (Morot). 3:335-343 - P.336

Роди грибів
Агарикоміцети
Маразмієві